A331 steht für:
 A331 (England), Straße in England
 A331 (Russland),  Fernstraße föderaler Bedeutung in Sibirien, Russland